Taishan peut désigner ;
 Taishan, une ville de Chine dans la province du Guangdong ;
 le district de Taishan, une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine ;
 la centrale nucléaire de Taishan, une centrale nucléaire à réacteur à eau pressurisée de Chine dans la ville de Taishan ;
 Taishan, une municipalité de Taïwan dans le Nouveau Taipei ;
 le mont Tai ou Taishan, l'une des cinq montagnes sacrées du taoïsme dans la province du Shandong en Chine ;
 Tai Shan, un panda géant mâle né au parc zoologique national de Washington le 9 juillet 2005.

Homonymie de toponyme